Olga Zajcewa (ur. 1978) – rosyjska biathlonistka
 Olga Zajcewa (ur. 1984) – rosyjska lekkoatletka
 Olga Zajcewa – kazachska curlerka